Stadt der Toten steht für:

 Stadt der Toten (Kairo), Friedhof in Kairo
 Stadt der Toten (Film), britischer Film von John Llewellyn Moxey (1960)

Siehe auch:
 Tote Stadt
 Nekropole (Totenstadt), Begräbnisstätte